Massimini ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Massimini (1959–1908), italienischer Politiker
 Giulio Massimini (1926–2006), italienischer Schauspieler
 Sandro Massimini (1942–1996), italienischer Schauspieler und Regisseur